Orchard Hill est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Orchard Hill, ville de Géorgie
, quartier de Omaha, Nebraska

Orchard Hill, quartier résidentiel de Northam, Devon, Angleterre

Voir aussi

Homonymie de toponyme